Список угрожаемых видов стрекоз содержит перечень видов насекомых из отряда Odonata, которым Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) присвоены охранные статусы «Уязвимый вид» (Vulnerable species, ), «Вымирающий вид» (Endangered species, ) либо «Вид на грани исчезновения» (Critically Endangered species, ). В настоящее время в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) занесено 311 редких и исчезающих видов и 26 подвидов стрекоз, из них 144 вида — уязвимые, 107 видов — вымирающие и 60 видов — находящиеся на грани исчезновения. Один вид, Megalagrion jugorum, обитавший на Гавайских островах Ланаи и Мауи, считается уже полностью вымершим (категория «Исчезнувший вид», Extinct species, ).

Подотряд Разнокрылые стрекозы (Anisoptera)

Семейство Aeshnidae — Коромысла 
  Acanthaeschna victoria — Восточная Австралия
  Austroaeschna ingrid — Юго-Восточная Австралия
  Austroaeschna muelleri — Восточная Австралия
  Boyeria cretensis — остров Крит (Греция)
  Gynacantha bispina — Маскаренские острова
  Gynacantha constricta — остров Лусон (Филиппинские острова)
  Oligoaeschna kunigamiensis — острова Рюкю (южная Япония)
  Petaliaeschna flavipes — северный Вьетнам и северо-западный Таиланд
  Pinheyschna yemenensis — юго-запад Аравийского полуострова
  Planaeschna celia — остров Хайнань (юго-восток Китая)
  Planaeschna ishigakiana ishigakiana
  Planaeschna ishigakiana nagaminei
  Planaeschna risi sakishimana
  Rhionaeschna caligo — район Belmira Páramo на северо-западе Колумбии (север Южной Америки)
  Rhionaeschna galapagoensis — Галапагосские острова
  Sarasaeschna niisatoi — северный Вьетнам и остров Хайнань
  Staurophlebia bosqi — дельта реки Парана (северо-восток Аргентины, Южная Америка)

Семейство Petaluridae 
  Petalura pulcherrima — Северо-Восточная Австралия

Семейство Gomphidae — Дедки 
  Anisogomphus solitaris
  Armagomphus armiger
  Asiagomphus amamiensis amamiensis
  Asiagomphus amamiensis okinawanus
  Asiagomphus coreanus
  Asiagomphus yayeyamensis
  Ceratogomphus triceraticus
  Crenigomphus abyssinicus
  Crenigomphus denticulatus
  Cyclogomphus gynostylus
  Epigomphus armatus
  Epigomphus camelus
  Epigomphus clavatus
  Epigomphus corniculatus
  Epigomphus donnellyi
  Epigomphus flinti
  Epigomphus houghtoni
  Epigomphus maya
  Epigomphus paulsoni
  Epigomphus subsimilis
  Epigomphus sulcatistyla
  Epigomphus verticicornis
  Epigomphus westfalli
  Erpetogomphus lampropeltis lampropeltis
  Gomphidia kelloggi
  Gomphidia pearsoni
  Gomphus consanguis
  Gomphus lucasii
  Gomphus lynnae
  Gomphus sandrius
  Gomphus westfalli
  Heliogomphus ceylonicus
  Heliogomphus lyratus
  Heliogomphus nietneri
  Hemigomphus cooloola
  Hemigomphus magela
  Lamelligomphus tutulus
  Macrogomphus lankanensis
  Microgomphus wijaya
  Nepogomphoides stuhlmanni
  Notogomphus cottarellii
  Notogomphus maathaiae
  Notogomphus ruppeli
  Onychogomphus assimilis
  Onychogomphus boudoti
  Onychogomphus flexuosus
  Onychogomphus macrodon
  Ophiogomphus australis
  Ophiogomphus edmundo
  Paragomphus tachyerges
  Perigomphus pallidistylus
  Phyllogomphoides joaquini
  Progomphus risi
  Progomphus tennesseni
  Progomphus zephyrus
  Stylogomphus ryukyuanus asatol
  Stylogomphus ryukyuanus watanabei
  Stylurus potulentus
  Stylurus townesi

Семейство Chlorogomphidae 
  Chlorogomphus brevistigma
  Chlorogomphus brunneus brunneus
  Chlorogomphus brunneus keramensis
  Chlorogomphus gracilis
  Chlorogomphus nakamurai
  Chlorogomphus okinawensis
  Chlorogomphus xanthoptera
  Chloropetalia selysi
  Watanabeopetalia uenoi

Семейство Cordulegastridae — Булавобрюхи 
  Cordulegaster helladica
  Cordulegaster helladica buchholzi
  Cordulegaster helladica helladica
  Cordulegaster helladica kastalia
  Cordulegaster sayi

Семейство Synthemistidae 

  Archaeosynthemis spiniger
  Austrocordulia leonardi
  Cordulephya bidens
  Cordulephya divergens
  Eusynthemis deniseae
  Idionyx galeata
  Micromidia convergens
  Syncordulia gracilis — Южная Африка
  Syncordulia venator
  Synthemis alecto

Семейство Macromiidae 
  Macromia erato
  Macromia flinti
  Macromia irina
  Macromia katae
  Macromia kubokaiya
  Macromia splendens — Пиренейский полуостров и прилегающие районы Франции

Семейство Corduliidae — Бабки 

  Hemicordulia apoensis
  Hemicordulia mindana nipponica
  Hemicordulia ogasawarensis
  Metaphya elongata
  Nesocordulia villiersi
  Procordulia lompobatang
  Somatochlora borisi
  Somatochlora margarita
  Williamsonia lintneri

Семейство Libellulidae — Настоящие стрекозы 
  Acisoma ascalaphoides
  Aethiothemis modesta — тропические леса юго- и северо-восточного Мадагаскара.
  Atoconeura aethiopica
  Bironides teuchestes
  Boninthemis insularis
  Brachythemis fuscopalliata — Ближний Восток
  Diplacina arsinoe
  Elga newtonsantosi
  Erythrodiplax acantha
  Erythrodiplax nivea
  Huonia melvillensis
  Hylaeothemis fruhstorferi
  Leucorrhinia intermedia ijimai
  Libellula angelina — центр и север Китая, Япония, Корея
  Libellula jesseana
  Micrathyria coropinae
  Micrathyria divergens
  Micrathyria kleerekoperi
  Micrathyria pseudhypodidyma
  Micromacromia miraculosa
  Neodythemis nyungwe
  Neodythemis takamandensis
  Orthetrum poecilops
  Orthetrum poecilops miyajimaense
  Orthetrum rubens
  Sympetrum evanescens
  Sympetrum gracile — Япония
  Sympetrum maculatum
  Tetrathemis yerburii — юго-запад и центр острова Шри-Ланка
  Thalassothemis marchali — остров Маврикий
  Trithemis nigra
  Urothemis abbotti
  Urothemis thomasi
  Urothemis thomasi thomasi
  Zygonychidium gracile

Подотряд Равнокрылые стрекозы (Zygoptera)

Семейство Hemiphlebiidae 
  Hemiphlebia mirabilis — юго-восточная Австралия, остров Тасмания

Семейство Perilestidae 
  Nubiolestes diotima
  Perissolestes remus

Семейство Synlestidae 
  Chlorolestes apricans
  Chlorolestes elegans
  Ecchlorolestes peringueyi
  Phylolestes ethelae

Семейство Lestidae — Лютки 
  Indolestes boninensis
  Indolestes obiri
  Lestes auripennis
  Sinhalestes orientalis

Семейство Platystictidae 

  Drepanosticta adami
  Drepanosticta austeni
  Drepanosticta centrosaurus
  Drepanosticta ceratophora
  Drepanosticta hilaris
  Drepanosticta montana
  Drepanosticta submontana
  Indosticta deccanensis (= Platysticta deccanensis) — южная часть горного массива Западные Гаты (Индия)
  Palaemnema baltodanoi
  Palaemnema chiriquita
  Palaemnema croceicauda
  Palaemnema edmondi
  Palaemnema melanota
  Palaemnema orientalis
  Palaemnema reventazoni
  Protosticta gracilis
  Protosticta khaosoidaoensis
  Protosticta plicata
  Protosticta rozendalorum
  Protosticta sanguinostigma — южная часть Западных Гат
  Sulcosticta striata

Семейство Argiolestidae 
  Allolestes maclachlani
  Argiolestes realensis
  Austroargiolestes elke
  Griseargiolestes bucki — Восточная Австралия
  Nesolestes pauliani
  Neurolestes nigeriensis

Семейство Calopterygidae — Красотки 
  Caliphaea angka
  Calopteryx exul — Атласские горы (северо-западная Африка)
  Calopteryx hyalina
  Calopteryx syriaca — Ливан и прилегающие районы соседних стран
  Echo maxima
  Hetaerina rudis
  Matrona basilaris japonica
  Sapho puella
  Umma declivium
  Umma femina
  Umma mesumbei
  Umma purpurea

Семейство Chlorocyphidae 

  Africocypha centripunctata
  Africocypha lacuselephantum
  Chlorocypha jejuna
  Chlorocypha schmidti
  Libellago andamanensis
  Libellago balus
  Platycypha amboniensis
  Platycypha auripes
  Rhinocypha dorsosanguinea
  Rhinocypha hageni
  Rhinocypha latimacula
  Rhinocypha ogasawarensis
  Rhinocypha orea
  Rhinocypha uenoi — острова Рюкю (южная Япония)
  Stenocypha hasta

Семейство Euphaeidae — Ложнокрасотки 
  Bayadera hyalina
  Bayadera ishigakiana
  Cryptophaea saukra
  Euphaea basalis
  Euphaea pahyapi

Семейство Heteragrionidae 
  Heteragrion calendulum
  Heteragrion flavovittatum
  Heteragrion peregrinum

Семейство Hypolestidae 
  Hypolestes clara
  Hypolestes trinitatis

Семейство Lestoideidae 
  Lestoidea barbarae
  Lestoidea lewisiana

Семейство Megapodagrionidae 
  Amanipodagrion gilliesi — лес Сиги в восточной части горного массива Усамбара на востоке Танзании, Восточная Африка.
  Rhipidolestes okinawanus
  Sciotropis cyclanthorum
  Sciotropis lattkei
  Teinopodagrion temporale

Семейство Pentaphlebiidae 
  Pentaphlebia gamblesi
  Pentaphlebia stahli

Семейство Philogeniidae 
  Philogenia cristalina
  Philogenia monotis

Семейство Philosinidae 
  Philosina alba

Семейство Polythoridae 
  Cora lugubris

Семейство Thaumatoneuridae 
  Paraphlebia zoe — северо-восточная Мексика.

Семейство Isostictidae 
  Lithosticta macra

Семейство Platycnemididae — Плосконожки 
  Allocnemis maccleeryi
  Allocnemis montana
  Arabineura khalidi — Оманские горы на юго-востоке Аравийского полуострова.
  Calicnemia nipalica
  Chlorocnemis sp. nov. A — западно-центральная Африка; ранее включался в состав вида Chlorocnemis pauli, однако был выделен в отдельный вид, пока не получивший формального описания
  Coeliccia exoleta
  Coeliccia flavicauda masakii
  Coeliccia flavostriata
  Coeliccia fraseri
  Coeliccia ryukyuensis amamii
  Coeliccia ryukyuensis ryukyuensis
  Disparoneura apicalis — центральная часть горного массива Западные Гаты (Индия)
  Disparoneura ramajana
  Elattoneura caesia
  Elattoneura dorsalis
  Elattoneura leucostigma
  Elattoneura oculata
  Elattoneura pasquinii
  Elattoneura pluotae
  Lieftinckia lairdi
  Mesocnemis tisi
  Metacnemis valida — река Кубуси в Южной Африке.
  Nososticta phoenissa
  Nososticta pilbara
  Nososticta plagioxantha
  Nososticta taracumbi
  Proplatycnemis pembipes
  Risiocnemis antoniae
  Risiocnemis pulchra
  Risiocnemis seidenschwarzi
  Spesbona angusta

Семейство Coenagrionidae — Стрелки 
  Acanthagrion taxaense
  Acanthagrion williamsoni
  Aciagrion fasciculare
  Africallagma cuneistigma
  Agriocnemis angustirami
  Agriocnemis kunjina
  Agriocnemis palaeforma
  Antiagrion blanchardi
  Argia sabino
  Austroagrion pindrina — северо-западная Австралия
  Azuragrion somalicum amitinum
  Boninagrion ezoin
  Caliagrion billinghursti
  Ceriagrion citrinum
  Ceriagrion georgifreyi
  Coenagriocnemis insularis
  Coenagriocnemis rufipes
  Coenagrion hylas freyi — подвид стрелки сибирской, распространённый в Северной Азии от Сибири до Японии; в Европе обитает только в верховьях реки Лех на территории Австрии.
  Coenagrion intermedium
  Coryphagrion grandis
  Drepanoneura donnellyi
  Enallagma maldivensis
  Enallagma truncatum
  Ischnura abyssinica
  Ischnura gemina
  Ischnura pamelae
  Mecistogaster asticta
  Mecistogaster pronoti
  Megalagrion leptodemas — остров Оаху, Гавайские острова.
  Megalagrion molokaiense
  Megalagrion nesiotes — острова Мауи и Гавайи, Гавайские острова.
  Megalagrion nigrohamatum nigrolineatum
  Megalagrion oahuense
  Megalagrion oceanicum — остров Оаху, Гавайские острова.
  Megalagrion pacificum — острова Молокаи, Мауи и Гавайи, Гавайские острова.
  Megalagrion xanthomelas — острова Оаху, Ланаи, Молокаи, Мауи и Гавайи, Гавайские острова.
  Mesamphiagrion demarmelsi
  Mesamphiagrion gaudiimontanum
  Mesamphiagrion nataliae
  Mesamphiagrion ovigerum
  Mesamphiagrion rosseri
  Mesamphiagrion santainense
  Metaleptobasis gibbosa
  Microneura caligata
  Minagrion ribeiroi
  Oreocnemis phoenix
  Pericnemis triangularis
  Proischnura polychromatica
  Pseudagrion arabicum
  Pseudagrion bicoerulans
  Pseudagrion guichardi
  Pseudagrion inopinatum — восток Южной Африки.
  Pseudagrion kaffinum
  Pseudagrion mascagnii
  Pseudagrion newtoni — Южная Африка
  Pseudagrion pontogenes
  Pseudagrion sublacteum mortoni
  Pseudagrion torridum hulae
  Pseudagrion vumbaense
  Pyrrhosoma elisabethae
  Teinobasis alluaudi
  Telebasis farcimentum
  Telebasis flammeola

См. также 
 Список угрожаемых видов бабочек
 Список угрожаемых видов жуков
 Список угрожаемых видов перепончатокрылых
 Список угрожаемых видов прямокрылых
 Список угрожаемых видов многоножек
 Список угрожаемых видов паукообразных
 Список угрожаемых видов ракообразных
 Список угрожаемых видов животных

Примечания 

Стрекозы
Стрекозы
Списки таксонов насекомых